PKP-Baureihe EU43 steht für:
 eine Baureihe von Mehrsystem-Elektrolokomotiven ähnlich der FS E.412, welche von den Polnischen Staatsbahnen (PKP) nicht übernommen und später in Italien eingesetzt wurden
 eine Baureihe von elektrischen Lokomotiven des Typs Bombardier TRAXX, die von den PKP eingesetzt wird